Зима́ — река в Иркутской области России.

Образуется слиянием Белой и Чёрной Зимы. Протекает по территории Тулунского и Зиминского районов. Впадает в реку Оку (бассейн Ангары) в 139 км от её устья по левому берегу. В устье расположен районный центр — город Зима.

Длина реки составляет 207 км, площадь водосборного бассейна — 4460 км². Среднегодовой расход воды в районе села Зулумай — 23,9 м³/с.

Гидроним происходит от названия бурятского рода зэмэ, обитавшего в этой местности.

Притоки 
(расстояние от устья)
 28 км: река Игна (пр)
 92 км: река Шильбей (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Ангаро-Байкальский
 Речной бассейн — Ангара
 Речной подбассейн — Ангара до створа гидроузла Братского водохранилища
 Водохозяйственный участок — Ока.

Примечания 

Бассейн Оки (притока Ангары)
Реки Тулунского района
Реки Зиминского района